Brassier ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Joseph Maria Anton Brassier de Saint-Simon-Vallade (1798–1872), preußischer Diplomat
 Lilian Brassier (* 1999), französischer Fußballspieler